Antônio Pereira de Sousa Calheiros – architetto portoghese
 Julia Pereira de Sousa-Mabileau – snowboarder francese
 Leônidas Neto Pereira de Sousa – calciatore brasiliano
 Washington Luís Pereira de Sousa – politico brasiliano